Андре́ас О́грис (; ) — австрийский футболист и футбольный тренер.

Карьера 
В 1983 году Огрис представлял свою страну на молодёжном чемпионате мира, где Австрия заняла последнее место в группе, не забив ни одного гола.

В течение многих лет он был основным игроком сборной вместе с партнёром по нападению, Тони Польстером. Во время тренерства Эрнста Хаппеля Огрис носил капитанскую повязку сборной. В 63 матчах с 1986 по 1997 год за сборную Австрии он забил 11 голов; дебютный гол забил в октябре 1986 года в ворота Албании, последний — в 1997 году на квалификации к чемпионату мира Шотландии. На клубном уровне он играл за «Фаворитнер», «Аустрия Вена», «Адмира Ваккер Мёдлинг», «Эспаньол» и ЛАСК. В 1990 году он был признан игроком года в Австрии.

Он прославился в «Аустрии», где играл в качестве вингера в течение многих лет и стал любимцем болельщиков. Его противостояние с быстрым игроком «Рапида» Диди Кюбауэром вошло в историю.

Среди его наибольших успехов был выход на чемпионат мира по футболу 1990, где он забил гол в ворота США, на мундиале его заметили скауты «Эспаньола» из испанской Примеры. Для трансфера была запрошена сумма 40 млн шиллингов — тогдашний рекорд. Испанцы хотели сохранить нападающего, но не смогли собрать последний взнос, и Огрис год спустя вернулся в «Аустрию».

После завершения карьеры игрока он работал тренером в командах «Зиммеринг», «ПСВ Вена», «Швадорф» и «Флорисдорфер». В настоящее время он участвует в матчах ветеранов вместе с Хербертом Прохазкой, Тони Польстером, Хансом Кранклем и Михаэлем Конзелем, а с сентября 2006 года является членом партии «Вена Селтикс» в Венской палате общин.

В 2006 году, кроме парикмахерской, которую он содержал в течение многих лет, в его собственности появилась букмекерская контора в Вене, она стала для него вторым источником дохода. Он также работал в качестве персонального тренера в футбольной академии.

С 21 февраля 2014 по март 2015 года Огрис тренировал любительский состав венской «Аустрии». После поражения первой команды в матче против «Рида» Огрис временно заменил уволенного Геральда Баумгартнера. Свой первый матч во главе «Аустрии» Огрис проиграл со счётом 3:1 «Ред Булл Зальцбург». После прихода в клуб нового тренера, Торстена Финка, Огрис стал его ассистентом, а затем вернулся к работе с любительским составом «Аустрии».

Его брат Эрнст также был профессиональным футболистом, но с меньшим успехом.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Profile  — Austria Archive

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК ЛАСК
Футбольные тренеры Австрии
Депутаты Австрии
Предприниматели Австрии
Тренеры ФК «Флоридсдорф»
Тренеры ФК «Аустрия» Вена